Hominy, sinonimo di nixtamal, alimento statunitense
 Hominy – città dell'Oklahoma
 Hominy Falls – comunità non incorporata della Virginia Occidentale